Chamaeleo calcaratus est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Chamaeleo calcaratus Merrem, 1820 est un synonyme de Chamaeleo africanus Laurenti, 1768
 Chamaeleo calcaratus Peters, 1870 est un synonyme de Chamaeleo calyptratus Duméril & Bibron, 1851

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Chamaeleonidae